Шитьково — топоним:

 Шитьково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Шитьково — посёлок в Волоколамском районе Московской области.